Ранчо ел Робле има више значења:

 Ранчо ел Робле (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Робле, Ранчо Давид Баутиста (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Робле (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Робле (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику